Pierwszy rząd Mariana Rumora (1968–1969)
 Drugi rząd Mariana Rumora (1969–1970)
 Trzeci rząd Mariana Rumora (1970)
 Czwarty rząd Mariana Rumora (1973–1974)
 Piąty rząd Mariana Rumora (1974)